Финал Кубка африканских наций 1988 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1988, который состоялся 27 марта между сборными Камеруна и Нигерии. Матч проходил на стадионе «Мохамед V», в Касабланке. Победителем матча со счётом 1-0 стали камерунцы, которые во второй раз стали обладателем этого турнира.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Спорт в Марокко в 1988 году
Март 1988 года
События 27 марта
1988 год в Камеруне
Матчи сборной Камеруна по футболу
1988 год в Нигерии
Матчи сборной Нигерии по футболу
Международные футбольные соревнования в Марокко